Łukasz Baranowicz (zm. 1739)
 Łukasz Baranowicz (zm. po 1767)